Itarissa är ett släkte av insekter. Itarissa ingår i familjen vårtbitare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vårtbitare
Itarissa